William Fox puede referirse a:

 William Johnson Fox (1786 – 1864), teólogo protestante unitario y político liberal inglés. 
 William Henry Fox Talbot (1800-1877), fotógrafo, inventor, arqueólogo, botánico, filósofo, filólogo, matemático y político británico;
 William Fox (1879-1952), productor cinematográfico estadounidense;
 William Fox (1812-1893), primer ministro de Nueva Zelanda; o
 William T.R. Fox o William Thornton Rickert Fox (1912-1988), estadounidense, profesor de política exterior y teórico de las relaciones internacionales.